Хьюга:
 Хьюга, Джимми (1943—2010) — американский горнолыжник.
 Эскадренные миноносцы-вертолётоносцы типа «Хьюга» — тип вертолётоносцев Морских сил самообороны Японии.
 Макото Хьюга — персонаж мира манги «Евангелион».

См. также 
 Хюга (значения)